Le terme épave peut notamment faire référence à : 
 Un véhicule terrestre hors d'usage (aussi appelé VHU).
 Une épave maritime, ce qui reste d'un navire en mer (épave flottante), sur le rivage ou sur le fond. Le terme est également utilisé pour un aéronef écrasé en mer ou sur terre, ainsi que tout objet au fond de l'eau ou sur la grève. Une voiture tombée dans le port sera considérée comme épave au même titre qu'un char du débarquement, un sous-marin ou encore un avion. 
En France les épaves sous marine sont gérées par le DRASSM. Son directeur pendant quelques années, Michel L'Hour, maintenant  en retraite, fut également le fondateur de l'ADRAMAR  ce qui lui valut plusieurs soupçons de conflits d’intérêts.

Aujourd'hui les chasseurs d'épaves sont devenus de plus en plus rares et si certains comme Robert Stenuit ou Patrick Lize ont arrêté et ne font plus que fournir des archives aux sociétés qui existent encore à l'étranger, un des derniers à s’être confronté au DRASMM fut jean Pierre Joncheray, qui fut à l'origine de l'enquête parlementaire du sénat sur ce département. Ne reste plus en activité aujourd'hui malgré des problèmes récurrents avec le DRASSM que Bertrand Sciboz.
Épave sur Mars :

Épave sur Terre :

Notes et références